Чемпионат Молдовы по русским шашкам среди женщин 2013 прошёл с 22 по 27 февраля. В турнире участвовало 8 спортсменок. Победила титулованная международный мастер Елена Сковитина.

Призёры

Примечания 

2013 год в шашках